Предме́т:
 Вещь, объект.
 В науке предмет — сторона объекта, определённый его аспект, исследуемый в каком-либо конкретном случае. Например: антропология, социология (и многие другие науки) имеют общий объект изучения (человека), но различаются предметом своего изучения.
 В философии — то, на что направлены мысль или действие субъекта.
 В образовании (науке) — то же, что учебный предмет (учебная дисциплина) — определённый круг знаний и умений, обычно содержательно включающий базовые сведения по какой-либо науке, преподаваемый учащимся в рамках системы образования.
 В лингвистике некоторых языков — то же, что дополнение.
 В юриспруденции: предмет иска —  конкретное требование об устранении нарушения субъективного права (устранении угрозы нарушения), о котором истец просит суд вынести решение...

 В экономике товар — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи;продукт, произведённый для продажи.

Примечания